Братислав Димитров Талев е български журналист и политик.

Биография 
Роден е на 18 ноември 1933 година в град София в семейството на българския писател класик Димитър Талев и Ирина Талева. През 1958 година се дипломира като геолог-палеонтолог като дипломната му работа е на тема: „Геология на западната част от Бобовдолския въглищен басейн и на масива Колош“.

Специализира микропалеонтология в Хумболтовия университет в Берлин. По-късно работи в Геологическия институт на Българската академия на науките. Започва да се занимава с журналистика и 25 години е заместник-главен редактор на списание „Наука и техника за младежта“. След падането на социалистическия режим в България в 1990 година възстановява вестник „Знаме“ и става негов главен редактор. В същата 1990 година е избран за депутат в Седмото велико народно събрание от Демократическата партия, част от Съюза на демократичните сили.

Родословие

Външни препратки 
 От и за Братислав Талев в Своден каталог НАБИС – национален каталог на академичните библиотеки в България
 Произведения от и за Братислав Талев в библиотеки (WorldCat Catalog)

Бележки 

Български журналисти от Македония
Български политици от Македония
Димитър Талев
Български политици след 1989
По произход от Прилеп